On partira est le premier album de Frédéric Lerner sorti en 2001.
On partira est le deuxième single de ce même album.